Cappella di Santa Croce della Villa di Catignano a Castelnuovo Berardenga
 Cappella di Santa Croce a Mondovì
 Cappella di Santa Croce a Rocca Canavese
 Cappella di Santa Croce a Sassello
 Cappella di Santa Croce a Trepuzzi

Pagine correlate 
 Cappella della Santa Croce
 Chiesa di Santa Croce